Le nom de Père Joseph est porté par :
 Le père Joseph, éminence grise du cardinal de Richelieu ;
 Le Père Joseph, fromage belge ;
 Le père Joseph, fondateur du Mouvement ATD Quart-Monde.
 Le père Joseph, frère mineur Capucin de la Communauté capucine d’observance traditionnelle, ancien Supérieur du district français de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X.
 Le Père Joseph de Morlaix (1606-1658), prédicateur capucin.